50 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 31 lipca. Finał rozegrano 1 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 51 (53 zgłoszonych) zawodniczek z 45 państw.

Złoty medal zdobyła Zhao Jing reprezentująca Chiny. Drugie miejsce zajęła jej rodaczka Fu Yuanhui, a brązowy medal przypadł Ayi Terakawie z Japonii.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013